Francesco Fiori – calciatore italiano
Francesco Fiori – politico italiano